Ле́йба За́лманович Ро́дман (; 9 июня 1949, Рига — 2 марта 2015, Уильямсберг) — израильский и американский математик, специалист в области теории операторов.

Биография 
Родился в Риге в семье Залмана и Хаи Родман. В 1971 году окончил Латвийский государственный университет. В 1974—1976 годах продолжал обучение в Тель-Авивском университете, специализировался на статистике и теории операторов, затем — в аспирантуре там же под руководством Израиля Гохберга. Диссертацию по теме «Спектральная теория аналитических матричных функций» защитил в 1978 году.

В 1978—1980 годах — в постдокторантуре в Университете Калгари, затем вновь в Тель-Авивском университете (с 1983 года — доцент). С 1987 года — профессор математического отделения Университета штата Аризона. С 1988 года — профессор Колледжа Вильгельма и Марии в Вильямсберге (штат Вирджиния).

Был женат, имел четверых детей.

Основные труды в области линейной алгебры и теории матриц, теории операторов, алгебры кватернионов.

Монографии 
 Spectral Theory of Analytic Matrix Functions. Tel-Aviv University, 1978.
 Matrix Polynomials (с Peter Lancaster и Израилем Гохбергом). Нью-Йорк—Лондон: Academic Press и Берлин: Academie Verlag, 1982; переиздана — Филадельфия: The Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2009.
 Matrices and Indefinite Scalar Products (с Peter Lancaster и Израилем Гохбергом). Базель: Birkhäuser, 1983.
 Invariant Subspaces of Matrices with Applications (серия Classics in Applied Mathematics, с Peter Lancaster и Израилем Гохбергом). Нью-Йорк: J. Wiley, 1986; Базель: Birkhäuser, 2006.
 An Introduction to Operator Polynomials. Базель: Birkhäuser, 1989.
 Interpolation of Rational Matrix Functions (с Joseph A. Ball и Израилем Гохбергом). Базель: Birkhäuser, 1990.
 Algebraic Riccati Equations (с Peter Lancaster). Нью-Йорк: Oxford University Press, 1995.
 Indefinite Linear Algebra and Applications (с Peter Lancaster и Израилем Гохбергом). Базель: Birkhäuser, 1995 и 2005.
 Abstract Band Method Via Factorization, Positive and Band Extensions of Multivariable Almost Periodic Matrix Functions, and Spectral Estimation (Memoirs of the American Mathematical Society, с Ilya M. Spitkovskii и Hugo J. Woerdeman). American Mathematical Society, 2002.
 Convolution Operators and Factorization of Almost Periodic Matrix Functions (Operator Theory: Advances and Applications, с Albrecht Böttcher и Yuri I. Karlovich). Birkhäuser, 2013.
 Topics in Quaternion Linear Algebra (Princeton Series in Applied Mathematics). Princeton University Press, 2014.

Сборники под редакцией Л. Родмана 
 Contributions to Operator Theory and its Applications (Operator Theory: Advances and Applications). Editors: Israel Gohberg, J William Helton, Leiba Rodman. Birkhäuser, 1988.
 Current Trends in Operator Theory and its Applications (Operator Theory: Advances and Applications). Edited by Joseph A. Ball, J. William Helton, Martin Klaus, Leiba Rodman. Birkhäuser, 2004.
 Topics in Operator Theory. Volume 1: Operators, Matrices and Analytic Functions; Volume 2: Systems and Mathematical Physics. Editors: Joseph A. Ball, Leiba Rodman, Vladimir Bolotnikov, Ilya M. Spitkovsky, J. William Helton. Базель: Birkhäuser, 2010.
 Operator Theory, Pseudo-Differential Equations, and Mathematical Physics: The Vladimir Rabinovich Anniversary Volume (Operator Theory: Advances and Applications). Editors: Yuri I. Karlovich, Luigi Rodino, Bernd Silbermann, Leiba Rodman. Birkhäuser, 2013.
 Advances in Structured Operator Theory and Related Areas: The Leonid Lerer Anniversary Volume (Operator Theory: Advances and Applications). Edited by Marinus Kaashoek, Leiba Rodman, Hugo J. Woerdeman. Birkhäuser, 2013.

Festschrift 
 Linear Algebra and its Applications (Special Issue In Honor of Leiba Rodman). Volume 470, Pages 1–340 (1 April 2015).
 Operator Theory, Function Spaces, And Applications: International Workshop On Operator Theory And Applications. Birkhäuser, 2016. — «The volume presents papers dedicated to the eightieth birthday of Damir Arov and to the sixty-fifth birthday of Leiba Rodman, both leading figures in the area of operator theory and its applications, in particular, to systems theory».
 Ball, J. A., Kaashoek, M. A., Ran, A. C. M., Spitkovsky, I. (2018). Remembering Leiba Rodman 1949—2015, at IWOTA 2015. Operator Theory: Advances and Applications (pp. 3—12).

Примечания 

Выпускники Латвийского университета
Математики по алфавиту
Математики Израиля
Математики США
Родившиеся в Риге
Родившиеся в 1949 году
Родившиеся 9 июня
Умершие 2 марта
Умершие в 2015 году
Выпускники Тель-Авивского университета
Преподаватели Тель-Авивского университета
Учёные по алфавиту